Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около  видов). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — ), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — , или ) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — ), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов  и . Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин .

Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.

История 
Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений.

Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона.

Биологическое описание 

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов:
 коробочки (или спорангия), в которой развиваются споры;
 ножки (или спорофоры), на которой располагается коробочка;
 стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох или Ягель, поскольку это не мох, а собирательное название для нескольких видов лишайников.

Распространение 
Мхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя.

Мох не только растёт на болотах, но и создаёт условия для их возникновения.

Некоторые мхи достигают полуметра в высоту и могут образовывать подобие травяного покрова.

Значение мхов 
В природе:
 Участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра).
 Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества.
 Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды.

В деятельности человека:

 Могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию.
 Предохраняют почву от эрозии.
 Некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости).
 Сфагновые мхи — источник образования торфа.
 В строительстве мох используют в качестве утеплителя.
 В цветоводстве мох используют в качестве наполнителя.
 Берлинская компания предлагает установить в городах воздушные фильтры из мхов для очистки воздуха от выхлопных газов, пыли и дыма.
 Многие виды используются в ландшафтном дизайне для создания моховых газонов, озеленения стен и крыш.

Классификация 
Классы мхов:

Семейства мохообразных (полный список семейств мохообразных по информации базы данных The Plant List)

Роды мохообразных (полный список родов мохообразных по информации базы данных The Plant List)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Полный перечень видов мхов на сайте MOBOT
 Современная классификация отдела Bryophyta (роды и таксоны более высокого ранга). Cambridge University Press, 2000
 На сайте www.ecosystema.ru:
 Что такое мхи?
 Мхи: иллюстрированный конспект для учителя
 Мохообразные России
 Значение мхов

Мохообразные
Отделы растений